Открытый чемпионат Паттайи (в 2015 году — Открытый чемпионат Таиланда) — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в феврале в Паттайе (Таиланд) на хардовых кортах. С 2009 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Соревнование в Паттайе создан накануне сезона-1991 как часть весенней восточно-азиатской хардовой серии турниров. Через год приз впервые получает категорию соревнования WTA. Накануне сезона-1995 чемпионат впервые меняет свои сроки проведения, переезжая с апреля на ноябрь — в самый конец сезона. После 2003-го года соревнование вновь меняет сроки проведения, сдвигаясь с ноября на начало февраля. Турнир-2004 года в итоге решено было не проводить.

Победители и финалисты
Пять теннисисток выигрывали одиночный турнир более одного раза, но лишь Даниэла Гантухова смогла одержать три победы на местных кортах. Из представительниц Таиланда в решающих матчах дважды, с разницей в 14 лет играла Тамарин Танасугарн, но она так и не смогла выиграть хоть один титул.

В парном разряде также никому не удалось выиграть соревнование более двух раз. Пиковое достижение удалось шведке Осе Свенссон, австралийке Кристин Кунс, китаянкам Сунь Тяньтянь и Чжань Юнжань, а также тайке Тамарин Танасугарн. Уроженка Лос-Анджелеса единственная из хозяек соревнований играла в финале турнира в этом разряде. Восемь раз титул выигрывали мононациональные пары, включая четыре случая когда итул доставался китайским парам: представительницам КНР и Тайваня. Единственный решающий матч, где все участники представляли одну страну пришёлся на финал парного турнира 2006 года, когда все теннисистки вышедшие на корт представляли КНР.

Финалы турниров

См. также 
 Открытый чемпионат Бангкока
 Открытый чемпионат Таиланда среди мужчин

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA